Наваррос () — составная часть испаноязычных топонимов.
 Вильяр-де-лос-Наваррос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Эррера-де-лос-Наваррос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.